Старцева:

 Старцева — река в России, протекает в Псковском и Гдовском районах Псковской области.
 Старцева, Евгения Александровна (род. 1989) — российская волейболистка, связующая.
 Старцева улица — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга.